Хруслов, Георгий:
 Хруслов, Георгий Михайлович (1913—1944) — советский лётчик-испытатель.
 Хруслов, Георгий Моисеевич (1861—1913) — русский художник.